Jonathan McLaughlin puede referirse a las siguientes personas:
 Jon McLaughlin Jonathan McLaughlin (27 de septiembre de 1982 - ); conocido como Jon McLaughlin,es un cantautor, pianista y productor discográfico estadounidense. 
 Jon McLaughlin (futbolista), Jonathan Peter McLaughlin (9 de septiembre de 1987 - ); conocido como Jon McLaughlin, futbolista escocés.

Similares

John McLaughlin 
 John McLaughlin, (4 de enero de 1942 - );también conocido como Mahavishnu John McLaughlin, guitarrista, bandleader y compositor proveniente del movimiento originado en los 70 llamado jazz-fusión o jazz-rock inglés.